Soot ist Familienname folgender Personen:
 Fritz Soot (1878–1965), deutscher Opernsänger
 Wilbur Soot (* 1996), englischer Webvideoproduzent, Streamer und Musiker

Weiteres:
 Soot Kanal in Norwegen
 Soot, alte Bezeichnung für einen Brunnen

Siehe auch:
 Sot